El término SVN o svn puede referirse a:

 Subversion, un sistema de revisiones de versiones de software.
 Social Venture Network.
 Eslovenia (ISO 3166-1 alpha-3 code: SVN).
 Software Version Number, parte del número IMEI.
 SVN, el símbolo de Sun-Times Media Group.